Roșu și negru se poate referi la:
 Roșu și negru (roman), proză semnată de scriitorul francez Stendhal
 Roșu și Negru (formație), formație de rock din România